Marissa, Maryssa, Marisa ou Marysa peut faire référence à :

Cinéma 
 Marisa, film italien en noir et blanc réalisé et écrit par Mauro Bolognini et sorti en 1959.
 Marisa, court métrage espagnol de Nacho Vigalondo, sorti en 2009, avec Celia Blanco dans le rôle de Marisa.

Géographie 
 Marissa, ville de l'Illinois aux États-Unis.

Prénom 
 Marysa Baradji-Duchêne, escrimeuse française.
 Marisa Berenson, actrice américaine.
 Marisa Borini, pianiste et actrice italienne.
 Marissa  Mayer, chef d'entreprise américaine.
 Marissa Meyer, écrivaine américaine.
 Marissa Nadler, chanteuse folk américaine.
 Marissa Neitling, actrice américaine.
 Marissa Papaconstantinou, athlète canadienne.
 Marisa Papen (1992-), modèle belge ;
 Marisa Pavan, actrice italienne.
 Marisa Tomei, actrice américaine.

Personnage fictif 
 Marissa Cooper, personnage de la série télévisée Newport Beach interprété par Mischa Barton.